Абу Шакур Балхи — персидско-таджикский поэт X века, автор «Афарин-наме», одной из самых ранних дидактических поэм-маснави на персидском'
 Абу Шакур, Мустафа (مصطفى ابوشاقور غيت ابوشاقور. (род. 15 февраля, 1951) — ливийский политик, профессор электротехники и предприниматель.